Eugéne Cornelius Arthurs – missionario e vescovo cattolico irlandese
 John Arthurs – ex cestista statunitense
 Paul Arthurs – chitarrista inglese
 Wayne Arthurs – ex tennista australiano